Кейп-Хорн:

 Кейп-Хорн — невключенная территория в округе Алпайн, штат Калифорния.
 Кейп-Хорн (округ Мендосино, Калифорния) — в округе Мендосино
 Кейп-Хорн (округ Плейсер, Калифорния) — в округе Плейсер